Kiarostami est un patronyme :
 Abbas Kiarostami est un réalisateur iranien (1940–2016) ;
 Bahman Kiarostami est un directeur de la photographie iranien né en 1978 ; fils du précédent.
 Kia Kiarostami est un directeur de la photographie iranien ;
Kiarostami est aussi l'abréviation d'une société de production de cinéma :
 Abbas Kiarostami Productions (société iranienne).

Kiarostami est aussi un composant de titre de films :
 Les Routes de Kiarostami sorti en 2006 ;
 Abbas Kiarostami : The Art of Living sorti en 2003 ;
 Kiarostami sorti en 2008.

Homonymie de patronyme